Floridinella är ett släkte av mossdjur. Floridinella ingår i familjen Onychocellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Floridinella